

Cinema 
In fuga per Hong Kong (Boh lei chun, titolo internazionale Gorgeous) – film del 1999 diretto da Vincent Kok

Musica 
Gorgeous – album degli 808 State del 1992
Gorgeous – album dei Guttermouth del 1999
Gorgeous – singolo di Taylor Swift del 2018
Gorgeous – singolo di Saint Jhn del 2020